Kvalifikationen til Europamesterskaberne i fodbold 2020 er en turnering, hvorfra man finder 20 af de 24 deltagere til EM i fodbold 2020. Turneringen løber fra 21. marts 2019 til november 2020. EM i fodbold 2020 slutspillet spilles i juni og juli 2021..
De afsluttende playoffkampe med deltagere, der har kvalificeret sig via UEFA Nations League 2018-19, spilles i perioden 26.-31. marts 2020.

I kvalifikationsturneringen deltager alle UEFA's medlemmer. Da der er tolv værtsnationer til denne slutrunde, er ingen hold forhåndskvalificeret, det er første gang siden 1976. Holdene fordeles i 10 grupper, heraf fem grupper med fem hold i hver og fem grupper med seks hold i hver, hvorfra top 2 i hver gruppe vil kvalificere sig til slutrunden. Derudover vil fire hold kvalificere sig via Nations League 2018-19. Der blev trukket lod til kvalifikationsturneringen 2. december 2018.

Der blev afsat ti spilledage i kvalifikationen på følgende datoer:
 21.-26. marts 2019
 7. - 11. juni 2019
 5-10 september 2019
 10. - 15 oktober 2019
 14. - 19. november 2019

Grupperne 
Kampene vil finde sted fra 21. marts til 19. november 2019.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Gruppe I

Gruppe J

Play-offs 

Teams that failed in the qualifying group stage may still qualify for the final tournament through the play-offs. Each league in the UEFA Nations League will be allocated one of the four remaining final tournament spots. Four teams from each league that have not already qualified for the European Championship finals will compete in the play-offs of their league. The play-off berths were first allocated to each Nations League group winner, and if any of the group winners had already qualified for the European Championship finals, then to the next best ranked team of the league, etc.

Holdudvælgelse

Lodtrækning

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Samlet rangering 
Den samlede rangering vil blive brugt til seedning til selve lodtrækningen til slutrunden.

Referencer 

Europamesterskabet i fodbold 2020